

Toponymie
 Vincy, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Vincy-Reuil-et-Magny
 Vincy, localité de la commune suisse de Gilly
 Château de Vincy (Gilly) (Vaud)

Homonymie de toponyme